Prosno ist ein polnischer Ortsname:
 Prosno (Chodecz), Dorf im Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Prosno (Połczyn-Zdrój), Dorf im Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern (Laubberg, Kreis Belgard, Pommern)
 Prośno, Dorf im Powiat Ostrodzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Pörschken, Kreis Mohrungen, Ostpreußen)